Johann Bach (1604-1673), musicien allemand ;
 Johann Ambrosius Bach (1645-1695), musicien allemand, et le père de Johann Sebastian Bach ;
 Johann August Bach (1721-1759), professeur de jurisprudence à l'Université de Leipzig ;
 Johann Christian Bach (1735-1782), compositeur et organiste allemand ;
  ;
 Johann Michael Bach I (1648-1694), compositeur membre de la famille Bach, fils de Heinrich Bach ;
 .